Legia Warszawa w europejskich klubowych rozgrywkach piłkarskich zadebiutowała w 1956 roku. Wzięła udział w pięćdziesięciu pięciu pucharowych edycjach. Najczęściej, bo dwadzieścia pięć razy wystąpiła w Pucharze UEFA i Lidze Europy UEFA. Piętnastokrotnie rywalizowała w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów, dziewięciokrotnie w Pucharze Zdobywców Pucharów i raz w Pucharze Miast Targowych. Pięciokrotnie klub rywalizował w Pucharze Intertoto UEFA. Największy sukces Legia osiągnęła w sezonie 1969/1970, docierając do półfinału Pucharu Europy. Powtórzyła go w sezonie 1990/1991, jednak tym razem w ramach rozgrywek Pucharu Zdobywców Pucharów. Najwięcej meczów rozegrał Michał Kucharczyk, który wystąpił w 67 spotkaniach. Najwięcej bramek zdobył Miroslav Radović, który strzelił ich 18, tuż za nim są Kazimierz Deyna (17 goli) i Jan Pieszko (16 goli).

Największe sukcesy Legii w europejskich pucharach w XXI wieku to: dotarcie do 1/16 finału Ligi Europy UEFA (w sezonach 2011/2012, 2014/2015 i 2016/2017), a także awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2016/2017.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

2021–

Strzelcy goli dla Legii 
Stan na 15 września 2021 r., po pierwszym meczu ze  Spartakiem Moskwa;   – piłkarze, którzy aktualnie grają w Legii.

Puchar Europy Mistrzów Krajowych 
Po wywalczeniu mistrzostwa Polski w 1956 roku, Legia uzyskała prawo gry w drugiej edycji Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. W rundzie wstępnej rywalem drużyny był mistrz Czechosłowacji Slovan UNV Bratysława. W pierwszym meczu rozgrywanym 12 września 1956 roku na stadionie Tehelné pole w Bratysławie Legia przegrała 0:4. Spotkanie rewanżowe odbyło się 19 września na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Wojskowi po bramkach Edmunda Kowala i Lucjana Brychczego zwyciężyli 2:0, jednak to rywale dzięki lepszemu bilansowi bramek awansowali do kolejnej rundy. W 1960 roku dzięki przepisom PZPN, które dawały prawo występu w Pucharze Europy nie mistrzowi Polski, lecz drużynie, która zajmowała na półmetku rozgrywek pierwsze miejsce, Legia wystąpiła w rozgrywkach Pucharu Europy. W 1/16 rywalem Wojskowych był mistrz Danii Aarhus GF. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu rozegranym 21 września 1960 roku Legia przegrała 3:0. W rewanżu 5 października na stadionie w Warszawie zwyciężyli Legioniści po bramce strzelonej przez Helmuta Nowaka w 30 minucie spotkania, ale odpadli z dalszej rywalizacji.

1956/1957

1/16 finału

1960/1961

1/16 finału

1969/1970

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

1970/1971

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

Liga Mistrzów UEFA

1994/1995

Eliminacje

1995/1996

Eliminacje

Faza grupowa 
W wyniku losowania, Legia Warszawa  znalazła się w grupie B razem z Rosenborgien Trondheim , Spartakiem Moskwa  i Blackburn Rovers .

Tabela grupy B

Ćwierćfinał

2002/2003

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

2006/2007

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

2013/2014

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

Runda Play-off

2014/2015

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna 

Komisja Dyscyplinarna UEFA przyznała walkower dla Celticu z powodu występu w drużynie Legii nieuprawnionego do gry Bartosza Bereszyńskiego. Zawodnik nie odbył kary trzech meczów zawieszenia i wszedł na boisko w 87 minucie.

2016/2017

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

Runda Play-off

Faza grupowa 

W wyniku losowania z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Legia Warszawa  znalazła się w grupie F razem z Borussią Dortmund , Sportingiem Lizbona  i Realem Madryt .

Tabela grupy F

2017/2018

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

2018/2019

I runda eliminacyjna

II runda eliminacyjna

2020/2021

I runda eliminacyjna

II runda eliminacyjna

2021/2022

I runda eliminacyjna

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

Puchar Miast Targowych

Statystyki

Strzelcy

1968/1969

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

Puchar UEFA

1971/1972

I runda

II runda

1974/1975

I runda

1985/1986

I runda

II runda

III runda

1986/1987

I runda

II runda

1988/1989

I runda

1996/1997

Runda przedwstępna

Runda wstępna

I runda

II runda

1999/2000

Runda wstępna

I runda

II runda

2001/2002

Runda wstępna

I runda

II runda

2002/2003

I runda

II runda

2004/2005

II runda eliminacyjna

I runda

2005/2006

II runda eliminacyjna

2006/2007

I runda

2008/2009

I runda eliminacyjna

II runda eliminacyjna

Liga Europy UEFA

Statystyki

Strzelcy 
Stan na 15 września 2021 r.

2009/2010

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

2011/2012

III runda eliminacyjna

Runda Play-off

Faza grupowa 

W wyniku losowania z dnia 26 sierpnia 2011 roku Legia Warszawa  znalazła się w grupie C razem z PSV Eindhoven , Hapoelem Tel Awiw  i Rapidem Bukareszt .

Tabela grupy C

1/16 finału

2012/2013

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

Runda Play-off

2013/2014

Faza grupowa 

W wyniku losowania z dnia 30 sierpnia 2013 roku Legia Warszawa  znalazła się w grupie J razem z Lazio Rzym , Apollonem Limassol  i Trabzonsporem .

Tabela grupy J

2014/2015

Runda Play-off

Faza grupowa 

W wyniku losowania z dnia 29 sierpnia 2014 roku, Legia Warszawa  znalazła się w grupie L razem z KSC Lokeren , Trabzonsporem  i Metalistem Charków .

Tabela grupy L

1/16 finału

2015/2016

II runda kwalifikacyjna

III runda kwalifikacyjna 

Komisja Dyscyplinarna UEFA przyznała walkower dla Legii z powodu rzucania przez miejscowych kibiców przedmiotami, w wyniku czego ranny został piłkarz warszawskiego klubu – Ondrej Duda. Mecz został przerwany w 52 minucie.

Runda Play-off

Faza grupowa 

W wyniku losowania z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Legia Warszawa  znalazła się w grupie D razem z FC Midtjylland , SSC Napoli  i Club Brugge .

Tabela grupy D

2016/2017

1/16 finału

2017/2018

Runda Play-off

2018/2019

III runda kwalifikacyjna

2019/2020

I runda kwalifikacyjna

II runda kwalifikacyjna

III runda kwalifikacyjna

Runda Play-off

2020/2021

III runda kwalifikacyjna

Runda Play-off

2021/2022

Runda Play-off

Faza grupowa 

W wyniku losowania z dnia 27 sierpnia 2021 roku Legia Warszawa  znalazła się w grupie C razem ze Spartakiem Moskwa , Leicester City  i SSC Napoli .

Tabela grupy C

Puchar Zdobywców Pucharów

1964/1965

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1966/1967

1/16 finału

1972/1973

1/16 finału

1/8 finału

1973/1974

1/16 finału

1980/1981

1/16 finału

1981/1982

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1989/1990

1/16 finału

1990/1991

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

1997/1998

Runda wstępna

1/16 finału

Puchar Intertoto UEFA

Statystyki

Strzelcy

1968

Tabela grupy B8

1974

Tabela grupy 8

1977

Tabela grupy 5

1986

Tabela grupy 5

2007

II runda

Przypisy

Bibliografia 
 
 www.legia.net
 www.legionisci.com
 www.legia.com

Europejskie Puchary
Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach